Molekulska formula -{C24H31NO}- se može odnositi na:

 AB-001
 Abirateron
 Dipipanon